We Are – singolo dei Vertical Horizon del 1999
 We Are – singolo di Ana Johnsson del 2004
 We Are – singolo di Keke Palmer del 2012
 We Are – singolo dei Karnivool del 2013
 We Are – singolo degli Hollywood Undead del 2013
 We Are – album di Lucy Spraggan del 2015
 We Are. – singolo delle Do As Infinity del 2000
 We Are - album di Jon Batiste del 2021